Adrian Lopez se poate referi la:
Adrián López Álvarez, fotbalist spaniol care joacă pe postul de atacant.
Adrián López Rodríguez, fotbalist spaniol care joacă pe postul de fundaș.